Zuccari peut faire référence à :

Patronymie
 Carlo Zuccari (1704-1792), compositeur et altiste italien
 Federico Zuccari  (1542 ou 1543-1609), peintre italien
 Federigo Zuccari  (1783-1817), astronome italien
 Luigi Zuccari (1847-1925), général et homme politique italien
 Taddeo Zuccari (1529-1566), peintre italien

Toponyme
 Le palais Zuccari est un palais de Rome.
 Le palais Zuccari est un palais de Florence.

Voir aussi